anus of aars, de uitmonding van de endeldarm
Aars (Denemarken), een stad in Denemarken
Aars (parochie)
Aars (achternaam), een Nederlandse achternaam.
Aminoacyl-tRNA-synthetase (aaRS), een essentieel enzym by eiwitsynthese